Tainacris är ett släkte av insekter. Tainacris ingår i familjen Episactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Tainacris